Irlandzka Brygada (Szkocja) – irlandzka brygada biorądza udział w powstaniu szkockim 1745–1746
 Irlandzka Brygada (Francja) – irlanadzka brygada na żołdzie francuskim 1690–1791
 Irlandzka Brygada (Stany Zjednoczone) – irlanadzka brygada okresu wojny secesyjnej
 Irish Transvaal Brigade – irlandzka brygada okresu wojny burskiej
 Irlandzka Brygada (Hiszpania) – irlanadzka brygada okresu hiszpańskiej wojny domowej 1936–1939; wspierała wojska gen. Franco